

Geografia 

 Palmerston – città australiana nel Territorio del Nord, capoluogo dell'omonima LGA
 Palmerston – città canadese in Ontario
 Palmerston – atollo delle Isole Cook
 Palmerston – città neozelandese nell'Isola del Sud
 Palmerston North – città neozelandese nell'Isola del Nord
 Cape Palmerston National Park – parco nazionale del Queensland, Australia
 Palmerston Rocks National Park – parco nazionale del Queensland, Australia

Persone 

 Numerose persone hanno portato il titolo di Visconte Palmerston, fra cui:
 Henry Temple, I visconte Palmerston (c. 1673-1757)
 Henry Temple, II visconte Palmerston (1739-1802)
 Henry John Temple, III visconte Palmerston (1784-1865), Primo ministro del Regno Unito

Altro 
 Palmerston Park – stadio a Dumfries, in Scozia